Superpuchar Polski w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1999 w polskim sporcie
Sport w Ostrowcu Świętokrzyskim